Badrinath, antiga ciutat de l'Índia
 Pic Badrinath, pic del Himalaia a Uttarakhand
 Temple de Badrinath, temple a Uttarakhand